Reimarus ist eine Bezeichnung für:

Familienname 

 Carl Reimarus  (1812/13–1849), Buchhändler in Berlin  und Inhaber der Gropius'schen Buch- und Kunsthandlung 
 Elise Reimarus (1735–1805), deutsche Schriftstellerin
 Hans Reimarus (1843–1902), Buchhändler in Berlin und Teilhaber der Nicolaischen Buchhandlung Borstell & Reimarus
 Hermann Otto Reimarus (1857–1920), Oberbürgermeister von Magdeburg
 Hermann Samuel Reimarus (1694–1768), Deist und Impulsgeber der Leben-Jesu-Forschung, Gymnasiallehrer in Hamburg
 Johann Albert Heinrich Reimarus (1729–1814), Hamburger Arzt, Naturforscher und Nationalökonom
 Nicolaus Reimers (Beiname Raimarus Ursus; 1551–1600), Astronom  und kaiserlicher Hofmathematiker
 Sophie Reimarus (1742–1817), deutsche Vordenkerin der Aufklärung

Außerdem:
 Reimarus (Mondkrater), benannt nach Nicolaus Reimers

Siehe auch:
 Reimar
 Reimers